Varios santos comparten el nombre de Amando:
Amando de Boixe
Amando de Estrasburgo
Amando de Maastricht
Amando de Worms